Palkin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wassiljewitsch Palkin (* 1958), russischer Politiker 
 Aron Palkin, KGB-Agent
 Erkemen Matynovich Palkin (1934–1991), russischer Schriftsteller
 Eugene Palkin (* 1953), russischer Wissenschaftler
 Ksenia Palkina Ulukan (* 1989), kirgisische Tennisspielerin
 Nicholas Palkin (1913–1990), sowjetischer Soldat
 Sergei Palkin (Manager) (* 1971), ukrainischer Sportmanager
 Sergei Palkin (Eishockeyspieler) (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Stanislaw Palkin (* 1996), kasachischer Eisschnellläufer
 Wjatscheslaw Palkin (1935–2008), ukrainischer Künstler, 2003 Preisträger des Taras-Schewtschenko-Preis

Palkin steht für:
 Palkin (Sankt Petersburg), ein in Sankt Petersburg befindliches Restaurant